La Serie A AIFA 1986 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano nel 1986. È stato il sesto campionato organizzato dall'Associazione Italiana Football Americano.

La formula rimase la stessa dell'anno precedente, anche se le squadre qualificate ai playoff passarono da 12 a 16.



Regular season 
Le prime 4 classificate di ogni girone accedono ai playoff. Nessuna retrocessione per allargamento dei quadri.

Girone Ovest

Girone Est

Girone Nord

Girone Centro

Playoff 
Accedono ai playoff le prime 4 squadre di ogni girone.

VI Superbowl 

Il VI Superbowl italiano si è disputato sabato 5 luglio 1985 allo Stadio Dall'Ara di Bologna, davanti al pubblico record di 21.500 spettatori. L'incontro è stato vinto dai Warriors Bologna, al terzo superbowl disputato, sugli Angels Pesaro (secondo superbowl), con il risultato di 18 a 8.

Il premio di miglior giocatore dell'incontro è stato assegnato a Wesley Williams, runningback dei Warriors.

   campioni d'Italia 1986.

Note

Voci correlate 
 Serie B AIFA 1986

Campionato AIFA